Il Kisei 1990 è stata la quattordicesima edizione del torneo goistico giapponese Kisei. La vittoria è andata per la quinta volta consecutiva a Kōichi Kobayashi che grazie a questo successo, come da regolamento, può fregiarsi a vita del titolo di Kisei onorario.

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei